Diabetes () steht für:

 Diabetes mellitus, eine Gruppe von Stoffwechselerkrankungen des Menschen
 Feliner Diabetes mellitus, Stoffwechselerkrankung der Hauskatze
 Caniner Diabetes mellitus, Stoffwechselerkrankung des Haushundes
 Diabetes insipidus, Erkrankung, die durch vermehrte Urinausscheidung charakterisiert ist
 Diabetes insipidus renalis, die Tubuluszellen reagieren nicht auf Vasopressin
 Diabetes renalis, Störung der Nierenfunktion mit konstanter Glucoseausscheidung
 Amindiabetes, vermehrtes Ausscheiden von Aminen über die Niere; siehe Cystinose
 Phosphatdiabetes, vererbte Störung der Phosphatrückresorption

Siehe auch: